Бадретди́нов — тюркоязычная фамилия, производное от Бадруддин.

 Бадретдинов, Анатолий Рашидович (род. 1984) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Бадретдинов, Ратмир Сарварович (1931—2020) — народный артист БАССР (1977), заслуженный артист БАССР (1963).
 Бадретдинов, Ульфат Шайхутдинович (род. 1957) — удмуртский прозаик, журналист, редактор, член Союза писателей России.

 Бадретдинова, Раушания Мусавировна (род. 1974) — российская художница.

См. также 
 Бадрутдинов